Typ P oder Type P steht für:
 Audi Typ P, Automodell der Marke Audi
 Brennabor Typ P, Automodell der Marke Brennabor
 DKW Typ P, Automodell der Marke DKW
 Renault Type P, Automodell der Marke Renault
 P-Asteroiden, siehe Asteroid #Die Zusammensetzung von Asteroiden

Siehe auch:
 MG P-Type, Automodell der Marke MG

Abkürzung